Geografia:
 Waterford, ciutat d'Irlanda a la regió de Munster.
 Waterford (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Waterford (Connecticut)població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Waterford (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Waterford (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Waterford (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Waterford (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Comtat de Waterford, comtat de la província de Munster (República d'Irlanda).
 Central Waterford, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 New Waterford, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Esport: Waterford United F.C., club de futbol irlandès de la ciutat de Waterford.